Les places Saint-Louis sont des espaces publics que l'on retrouve dans plusieurs villes françaises :

 Place Saint-Louis (Lyon)
 Place Saint-Louis (Metz)
 Place Saint-Louis (Versailles)